Hogarth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Burne Hogarth (1911–1996), amerikansk serietecknare, illustratör, pedagog och författare
 David George Hogarth (1862–1927), engelsk arkeolog
 Steve Hogarth (född 1956), engelsk musiker
 William Hogarth (1697–1764), engelsk konstnär